Manlius Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Manlius Township du comté de Bureau en Illinois.
 Manlius Township du comté de LaSalle en Illinois.
  du comté d'Allegan dans le Michigan.

Homonymie de townships